

Földrajz

Midway-atoll, atoll a Csendes-óceán északi részén
Midway nemzetközi repülőtér

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
Midway (Christian megye, Illinois)
Midway (Fulton megye, Illinois)
Midway (Madison megye, Illinois)
Midway (Massac megye, Illinois)
Midway (Tazewell megye, Illinois)
Midway (Vermilion megye, Illinois)
Midway (Alameda megye, Kalifornia)
Midway (Kern megye, Kalifornia)
Midway (Fayette megye, Nyugat-Virginia)
Midway (Mercer megye, Nyugat-Virginia)
Midway (Putnam megye, Nyugat-Virginia)
Midway (Raleigh megye, Nyugat-Virginia)
Midway (Umatilla megye, Oregon)
Midway (Washington megye, Oregon)
Midway (Yamhill megye, Oregon)
Midway (Bedford megye, Tennessee)
Midway (Cannon megye, Tennessee)
Midway (Clay megye, Tennessee)
Midway (Cocke megye, Tennessee)
Midway (Crockett megye, Tennessee)
Midway (Cumberland megye, Tennessee)
Midway (DeKalb megye, Tennessee)
Midway (Dyer megye, Tennessee)
Midway (Franklin  megye, Tennessee)
Midway (Greene megye, Tennessee)
Midway (Hawkins megye, Tennessee)
Midway (északi, Henry megye, Tennessee)
Midway (déli, Henry megye, Tennessee)
Midway (Johnson megye, Tennessee)
Midway (Knox megye, Tennessee)
Midway (Morgan megye, Tennessee)
Midway (Obion megye, Tennessee)
Midway (Pickett megye, Tennessee)
Midway (Roane megye, Tennessee)
Midway (Warren megye, Tennessee)
Midway (Washington megye, Tennessee)
Midway (Utah)

Történelem 
Midwayi csata (1942), a második világháború egyik döntő ütközete a Csendes-óceáni hadszíntéren

Filmművészet 
Battle of Midway (1942) John Ford által rendezett propaganda-dokumentumfilm a csatáról
A Midway-i csata (Midway) (1976), a csatát bemutató mozifilm, rendezte Jack Smight, főszereplők Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Toshiro Mifune és mások
Midway (2019), a csatát feldolgozó amerikai filmdráma Roland Emmerich rendezésében

Járművek

Hajók 
Midway-osztály, az Egyesült Államok haditengerészetének egyik repülőgép-hordozó osztálya
USS Midway (AG-41), az Egyesült Államok haditengerészete által bérelt csapatszállító hajó, eredetileg Oritani néven
USS Midway (CVE-63), az Egyesült Államok haditengerészetének kísérő repülőgép-hordozója, mely később a St. Lo nevet kapta, és az első olyan nagyméretű hadihajó volt, melyet kamikaze-találat süllyesztett el
USS Midway (CV-41), az Egyesült Államok haditengerészetének egyik repülőgép-hordozója, az osztályának névadója, 1955-ig a világ legnagyobb hajója